Александр Бринкен:
 Бринкен, Александр Олегович (1952—2017) — учёный секретарь Русского географического общества (с 1988 по 2009), доктор географических наук (2006).
 Бринкен, Александр Фридрихович фон (1859—1917) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; 25 октября 1914.